Antônio Carlos Vendramini – allenatore di pallacanestro brasiliano
 Elisabetta Vendramini – religiosa italiana
 Giovanni Vendramini – incisore italiano
 Luigi Vendramini – artista marziale brasiliano

Pagine correlate
 Vendramin